Ругатино — название нескольких населённых пунктов:
 Ругатино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Ругатино — деревня в Бежецком районе Тверской области.